Alexander Sundström, joueur de hockey sur glace suédois
Anders Sundström, homme politique et ministre suédois
Eric Sundström, homme politique et journaliste suédois
Henrik Sundström, joueur de tennis suédois
Henrik Johan Sundström, homme politique suédois, vice-consul du Danemark
Holger Sundström, skipper suédois
Johan Oscar Sundström, maître de forges, industriel et homme politique suédois
Lena Sundström (née en 1972), journaliste et auteure suédoise
Lina Sundström, joueuse de volley-ball suédoise
Mikael Sundström (1957 - 2001), pilote automobile finlandais
Niklas Sundström, joueur de hockey sur glace suédois
Patrik Sundström, joueur de hockey sur glace suédois
Peter Sundström, joueur de hockey sur glace suédois
Thorsten Sundström, homme politique suédois et vice-maire de Stockholm